Kulaschynzi (ukrainisch ; russische Entsprechung Kulaschinzy/Кулажинцы) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Browary, siehe Kulaschynzi (Browary)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Hrebinka, siehe Kulaschynzi (Hrebinka)